Kalinowka () ist ein Dorf (selo) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Chomutowka und ist Sitz der Landgemeinde (selskoje posselenije) Kalinowski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 117 km Luftlinie nordwestlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 4 km südwestlich des Rajonverwaltungszentrums Chomutowka, 10,5 km von der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, am Torrente Kalinowy (Nebenfluss der Chatuscha im Becken des Sew).

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Kalinowka liegt 3 km von der Fernstraße föderaler Bedeutung M3 Ukraina (Moskau – Kaluga – Brjansk – Grenze zur Ukraine), 3 km von der Fernstraße A 142 (Trosna – M3 Ukraina), an der Straße regionaler Bedeutung 38K-034 (А142 – Kalinowka – M3 Ukraina), 3 km von der Straße 38K-040 (Chomutowka – Rylsk – Gluschkowo – Tjotkino – Grenze zur Ukraine), 9 km von der Straße interkommunaler Bedeutung 38N-116 (Kalinowka – Amon) und 33,5 km von der nächsten Eisenbahnhaltestelle Cholmiwka (Eisenbahnstrecke Chutir-Mychajliwsky – Woroschba) entfernt.

Der Ort liegt 203 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Söhne des Ortes 
 Nikita Sergejewitsch Chruschtschow (1894–1971), sowjetischer Politiker

Einzelnachweise 

Kalinowka